Сто́йчев — фамилия болгарского происхождения.
 Стойчев, Александр Николаевич (в монашестве Сильвестр; род. 1980) — епископ Украинской православной церкви, епископ Белогородский, викарий Киевской митрополии, ректор Киевской духовной академии и семинарии.
 Стойчев, Владимир (1892—1990) — болгарский военачальник, генерал-лейтенант.
 Стойчев, Димитр (в монашестве Досифей; 1837—1907) — епископ Болгарской Православной Церкви, митрополит Самоковский.
 Стойчев, Илия (1902—1945) — советский и болгарский военнослужащий.
 Стойчев, Милош (род. 1987) — черногорский футболист.
 Стойчев, Пётр (род. 1946) — болгарский боксёр.
 Стойчев, Степан Антонович (1891—1938) — советский филолог, литературовед, ректор.
 Стойчев, Стойчо Коев (в монашестве Софроний; 1897—1995) — епископ Болгарской православной церкви, митрополит Доростольский и Червенский.
 Стойчев, Тодор (род. 1920) — болгарский философ, религиовед, государственный и политический деятель.